Joseph Caspar Aiblinger (Wasseburg (Alta Baviera, 1780 - Munic, 1848) fou un compositor alemany, que si bé va escriure música dramàtica, destacà en la música religiosa.

El 1820 fundà una escola de música a Venècia, amb el nom d'Odeón; el 1825 fou cridat a Munic com a segon director de la capella reial, lloc en el que s'acredità com a músic intel·ligent.

Per al teatre va escriure l'òpera Rodrigo e Ximene, estrenada a Munic el 1821, i abans havia estrenat a Milà el 1819 la partitura de dos grans balls titulats; I Titani i Bianca, que no assoleixen el mèrit de les seves obres de caràcter religiós, entre les quals destaquen un Rèquiem i la inspirada col·lecció Cyclus Zwei und Dreistimmigen kirchlichen Kompositionem mit Orgel, Bas und Violon (Augsburg).

Bibliografia 
 Enciclopèdia Espasa. Volum núm. 3, pàg. 729 ()

Compositors d'òpera alemanys
Compositors alemanys del Romanticisme
Morts a Munic
Compositors bavaresos